Нюкварн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нюкварн — місто у Швеції, у лені Стокгольм.